Дедрё() — фамилия трёх французских художников.

 Дедрё, Пьер-Анн (Pierre-Anne Dedreux, 1788—1849) — художник и архитектор.
 Дедрё, Пьер-Жозеф (прозванный Дедрё-Дорси, Pierre-Joseph Dedreux-Dorcy, 1789—1874) — брат предыдущего.
 Дедрё, Альфред (Alfred de Dreux, 1810—1860) — сын Пьер-Анна Дедрё.